Molekulska formula -{C11H22O}- se može odnositi na:

 2-Undekanon
 Undekanal